Inaczej wymiana ciepła przez przewodzenie. Zobacz: Przewodzenie ciepła
Jeden z etapów znieczulenia ogólnego w medycynie - podtrzymywanie znieczulenia.